Loi 78 peut faire référence à :

La loi 78, une loi spéciale québécoise adoptée le .

Voir aussi 
loi n°78-22 du 10 janvier 1978
loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction